Toponímia:
 Fraser (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Fraser (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Castell de Fraser, fortificació a Kemnay (comtat d'Aberdeenshire, Escòcia)  
 Illa de Fraser, illa a la costa sud de l'estat de Queensland (Austràlia)
 Riu Fraser, riu de Colúmbia Britànica, Canadà
 Biografies:
 Andrea Fraser (Billings, Montana, 1965), performer estatunidenca  
 Antonia Fraser (1932), historiadora angloirlandesa, autora de biografies i novel·les detectivesques
 Brendan Fraser (Indianapolis, Indiana. 1968), actor estatunidenc de cinema i televisió
 Bruce Fraser (1888 – 1981), 1r Baró Fraser del Cap Nord i almirall de la flota britànic
 Dawn Fraser (Balmain, Sydney, 1937), nedadora de velocitat australiana   
 Frank Fraser Darling (Davon, Chesterfield, 1903 - 1979), científic, naturalista i ecologista, considerat el pare de la conservació ambiental moderna a Escòcia
 Gordon Fraser (Ottawa, 1968), ciclista canadenc, professional del 1994 al 2006
 Harold Fraser (Woodstock, Ontàrio, Canadà, 1872 - Ottawa Hills, Ohio, 1921), golfista estatunidenc
 Harry L. Fraser (1889 – 1974), director de cinema americà i guionista
 Hew Fraser (Glasgow, 1877 – Duthil, Highland, 1938), jugador d'hoquei sobre herba escocès 
 John Fraser (Hamilton, Ontàrio, 1881 - 1959), futbolista canadenc 
 John Fraser (actor) (Glasgow, 1931 - Londres, 2020), actor escocès
 Laura Fraser (1976), actriu escocesa 
 Louis Fraser (1819/20–1866?), zoòleg i col·leccionista britànic
 Malcolm Fraser (1930), polític australià del Partit Liberal i primer ministre d'Austràlia
 Mathew Fraser, atleta professional americà de CrossFit conegut per haver guanyat diversos cops els CrossFit Games  
 Mike Fraser (1980), arbitre de rugbi, representant de la federació neozelandesa de rugbi
 Mike Fraser (productor musical), productor musical, enginyer i mesclador canadenc 
 Nancy Fraser (1947), escriptora i teòrica estatunidenca 
 Ronald Fraser (Hamburg, 1930 - València, 2012), historiador i hispanista
 Ryan Fraser (1994), futbolista escocès que juga de volant per i per l'equip nacional escocès
 Shelly-Ann Fraser-Pryce (Kingston, Jamaica, 1986), atleta jamaicana especialista en 100 metres 
 Simon Fraser, 15è Lord Lovat (1911 – 1995), cap del Clan Fraser i un preeminent Comando
 Simon Fraser (explorador) (1776 – 1862), comerciant de pells escocès i un explorador que va cartografiar ran part de l'actual Colúmbia Britànica del Canadà